Duncan kan som auktorsförkortning betyda:

 James Duncan
 Kelvin W. Duncan
 Peter M. Duncan
 Wilbur Howard Duncan

Robotskapade auktorsförkortningar